Mediatizáció (média) : társadalmi-politikai folyamatok irányítása a médián keresztül
Mediatizáció (feudalizmus) : a Német-római Birodalomban 1803-1806 között lezajlott jogi-politikai folyamat